Ministerio de Obras Públicas de España puede referirse a:
 Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, durante los gobiernos de la última legislatura de Felipe González.
 Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (España, 1982-1993), durante los gobiernos de las tres primeras legislaturas de Felipe González.
 Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (España, 1981-1982), durante los gobiernos de Leopoldo Calvo-Sotelo.
 Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (España, 1977-1981), durante los gobiernos democráticos de Adolfo Suárez.

Para ministerios de Obras Públicas previos a la Legislatura Constituyente, véase:
 Historia de los ministerios de Fomento de España.

Para ministros de Obras Públicas de España, véase:
 Anexo:Ministros de Fomento de España

Ministerios de Obras Públicas de España